In 2015/16 werd het 54ste seizoen gespeeld van de Première Division, de hoogste voetbalklasse van Burkina Faso. De competitie werd gespeeld van 20 november 2015 tot 24 juli 2016. Rail Club du Kadiogo werd kampioen.

Eindstand

Externe link
 RSSSF

Première Division (Burkina Faso)
Competitievoetbal 2015/16